На легкоатлетических соревнованиях Панамериканских игр 1959 года, которые проходили в Чикаго, доминировали американские спортсмены. Мужчины завоевали 18 из 22 золотых медалей. Всего было установлено 17 панамериканских рекордов. Три золотые медали (в беге на 100 и 200 метров и в эстафете 4×100 м) завоевал Рей Нортон.

В женских видах американки завоевали 8 из 10 золотых медалей. Три золотые медали завоевала Люсинда Уильямс. У женщин было установлено 5 панамериканских рекордов.

Медали 
В таблице приведено распределение призовых мест по странам-участницам.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 GBR Athletics

Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
1959 год в лёгкой атлетике